Beseda (; dt. etwa Unterhaltung, Gespräch) bezeichnet unter anderem:

 Beseda (Oblast Leningrad), Dorf in Russland

Beseda ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Orestowitsch Beseda (* 1954), russischer Generaloberst des FSB